Henri hace referencia a:
Henri Becquerel, físico francés;
Henri Rouvière, anatomista francés;
Henri Bergson, filósofo y escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1927;
Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés;
Henri Fantin-Latour, pintor francés;
Henri Léon Lebesgue, matemático francés;
Henri Matisse, pintor francés;
Henri Moissan, químico francés, premio Nobel de Química en 1906;
Henri Rousseau, pintor francés;
Jean Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja y premio Nobel de la Paz en 1901;
Paul Henri Dietrich, filósofo francés de origen alemán.